Vrbné může označovat následující sídla:
 České Vrbné – základní sídelní jednotka v Českých Budějovicích
 Suché Vrbné (dříve Německé Vrbné) – základní sídelní jednotka v Českých Budějovicích

Podobné názvy 
 Vrbno